Le nom de Vosloo est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
  (1975-), réalisatrice polonaise ;
 Arnold Vosloo (1962-), acteur sud-africain ;
 Gerhard Vosloo (1979-), joueur de rugby à XV Sud-africain.
Homonymie de patronyme